Spund steht für:

 den Zapfen, mit dem ein Spundloch verschlossen wird, von lateinisch (ex)punctum (das Ausgestochene), siehe Fass
 in der Holzverarbeitung als Spundung die Feder eines Bretts, siehe Nut-Feder-Verbindung
 eine Rolle in Johann Nepomuk Nestroys Posse Der Talisman
 eine (scherzhafte) Bezeichnung für eine junge, unerfahrene Person, häufig auch in der Form Jungspund, siehe Erfahrung

Siehe auch:

 Rauspund